Die Postleitzahlen in der Republik China (Taiwan) () sind sechsstellige Zahlen, die durch die staatliche Chunghwa Post festgelegt werden. Die ersten drei Ziffern bezeichnen die jeweilige Gebietseinheit. Dies kann eine städtische Gemeinde, eine ländliche Gemeinde, oder ein Stadtbezirk einer Großstadt sein. Derzeit gibt es 368 derartige Einheiten. Die letzten drei Ziffern dienen zur genaueren Spezifizierung des Empfängers. 

Zwischen 1970 und 1985 war in Taiwan ein System mit dreistelligen Postleitzahlen in Kraft. Ab dem 1. Juli 1985 wurden fünfstellige Postleitzahlen eingeführt, bei denen alle fünf Ziffern obligat waren. Dieses System stieß jedoch auf wenig Akzeptanz bei den Post-Nutzern. Die fünfstelligen Zahlen wurden als schwierig zu merken empfunden, und die Postnutzer verwendeten weiter die dreistelligen Zahlen. Daher wurde am 1. Februar 1991 ein 3+2 Zahlencode eingeführt, welcher schließlich am 3. März 2020 um eine Ziffer erweitert wurde.

Großregionen 

Die erste Ziffer bezeichnet die Großregion. Insgesamt gibt es 9 Großregionen, die von 1 bis 9 durchnummeriert sind und aus einem oder mehreren Landkreisen bzw. regierungsunmittelbaren Städten bestehen.

Bereichscodes 

Die ersten drei Ziffern kennzeichnen den jeweiligen Zustellungsbereich. Die Nummerierung ist nicht fortlaufend, sondern enthält Lücken, da die Nummern von ehemaligen Verwaltungseinheiten, die mittlerweile aufgelöst wurden, nicht erneut vergeben wurden.

1 – Taipeh

2 – Keelung, Neu-Taipeh, Matsu-Inseln, Yilan

† Die Republik China erhebt Anspruch auf die Diaoyutai-Inseln (in japanischer Lesart: Senkaku-Inseln), die sich jedoch de facto unter japanischer Kontrolle befinden.

3 – Hsinchu, Miaoli, Taoyuan

4 – Taichung

5 – Changhua, Nantou

6 – Chiayi, Yunlin

7 – Tainan

8 – Kaohsiung, Kinmen, Penghu

9 – Hualien, Pingtung, Taitung

Weblinks 
 Zip code finder bei Chunghwa Post

Einzelnachweise 

Taiwan
Taiwan